Луан Гарсия Тейшейра (также просто Луан, ; родился 10 мая 1993, Витория, штат Эспириту-Санту) — бразильский футболист, защитник клуба «Палмейрас». Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Биография

Клубная карьера 
Луан родился в Витории, но вырос в Фундане, штате Эспириту-Санту. Является воспитанником «Васко да Гама». Он с детства играл в футбол и выделялся на различных соревнованиях, и однажды его пригласили в Рио-де-Жанейро на просмотр. Он был там хорошо принят и начал свою карьеру. Его часто сравнивают со звездами «Васко да Гамы», одним из которых является Мауро Галван.

8 июля 2009 года он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 3 июля 2012 был переведён в основную команду клуба, чьей частью является и по сей день. Луан впервые попал в заявку перед матчем чемпионата Бразилии с «Коринтианс» на стадионе «Сан-Жануарио». Свой первый матч за основную команду в чемпионате Бразилии Луан провёл 5 сентября 2012 против «Наутико» на стадионе «Дос Афлитос», выйдя на замену за 16 минут до конца встречи. Следующую игру против «Баии» он начал уже в основном составе. Свой первый гол он забил в 27-м туре в матче против «Фигейренсе». В 2015 и 2016 годах выигрывал с «адмиралами» чемпионат штата Рио-де-Жанейро.

С 2017 года выступает за «Палмейрас». В первый же год занял второе место в чемпионате Бразилии, а в 2018 году помог «свиньям» стать чемпионами. В 2020 году помог своей команде стать чемпионом штата Сан-Паулу и выиграть Кубок Бразилии. В розыгрыше Кубка Либертадорес 2020 сыграл в восьми матчах. Помог своей команде во второй раз в истории выиграть этот трофей. В конце 2021 года во второй раз подряд выиграл Кубок Либертадорес.

Международная карьера 
Луан дебютировал в молодёжной сборной Бразилии 23 февраля 2010 года в матче Кубка восьми наций против сборной ЮАР. В следующей игре против Кении он забил свой единственный гол за сборную. В январе 2013 года был включен в состав сборной Бразилии на молодёжном чемпионате Южной Америки.

На домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро стал Олимпийским чемпионом.

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2020
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (2): 2015, 2016
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2020
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2020, 2021
  Олимпийский чемпион (1): 2016

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Палмейрас»